Rob "Rob-D" Dougan – australijski kompozytor
 Robert "Rob-D" Danielski – polski muzyk metalowy